Amor salvaje puede hacer referencia a:

Amor salvaje, película mexicana de 1950, dirigida por Juan Orol.
Amor salvaje, más conocida como Los corruptores, película argentina de 1987, dirigida por Teo Kofman.